Herbstmanöver bzw. Herbst-Manöver steht für:

 Herbst-Manöver, Kampfflug-Übung des Testpiloten Wolfgang Herbst
 Herbstmanöver (Film), deutscher Spielfilm von Georg Jacoby (Regisseur) (1936)
 Ein Herbstmanöver, deutschsprachige Operette von Emmerich Kálmán (1909)